Le ministère des Transports ou  ministère du Transport est un ministère chargé de réguler le transport public. Ce terme  fait notamment référence à : 
 Allemagne : ministère fédéral des Transports et de la Construction ;
 Algérie : ministère des Transports ;
 Autriche : ministère fédéral des Transports ;
 Azerbaïdjan : ministère des Transports ;
 Bénin: Ministère des transports ;
 Brésil : ministère des Transports ;
 Burkina Faso : ministère des Transports ;
 Canada : Transports Canada :
 Québec, le ministère des Transports,
 Ontario : ministère des Transports ;
 Colombie : ministère des Transports ;
 Côte d'Ivoire : ministère des Transports ;
 Danemark : ministère des Transports ;
 Espagne : ministère des Transports ;
 France : Ministère chargé chargé des Transports auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire ;
 Gabon : ministère des Transports ;
 Guinée : ministère des Transports ;
 Italie : ministère des Infrastructures et des Transports, anciennement ministère des Transports ;
 Japon : ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ;
 Maroc : ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique ;
 Niger : ministère des Transports ;
 Norvège : ministère des Transports ;
 Roumanie : ministère des Transports ;
 Serbie : ministère des Transports ;
 Tchéquie : ministère des Transports ;
 Tunisie : ministère du Transport ;
 Yémen : ministère du Transport.

Voir aussi 
 
 

Association ou organisme lié au secteur du transport